Пинилья-дель-Валье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

В пещере Descubierta («исследованная» или «открытая») системы пещер Пинилья-дель-Валье археологи нашли «пятно», оказавшееся очагом, и в нём 6 зубов и фрагмент челюсти неандертальского ребёнка. Возраст находок — 38—42 тыс. лет, согласно данным радиоуглеродного анализа.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Мадрида